Nom de famille tirant son origine de Lochlann, lieu mal localisé de l'Irlande du haut Moyen Âge.

 Alden McLaughlin (né en 1961), homme politique des îles Caïmans ; 
 Allie McLaughlin (née en 1990), athlète américaine ;
 Andrew C. McLaughlin (1861-1947), historien américain ; 
 Ann McLaughlin Korologos (anciennement Ann Dore McLaughlin, née en 1941), femme politique américaine ;
 Anne McLaughlin (née en 1966), femme politique écossaise ;
 Anneisha McLaughlin (née en 1986), sprinteuse jamaïcaine ; 
 Audrey McLaughlin (née en 1936), femme politique canadienne ;
 Caleb McLaughlin (né en 2001), acteur américain ;
 Conor McLaughlin (né en 1991), footballeur nord-irlandais, frère de Ryan ;

 Dean Benjamin McLaughlin (1901-1965), astronome américain ;

 Dean McLaughlin (né en 1931), écrivain américain de science-fiction, fils de Dean Benjamin McLaughlin et Laura Elizabeth Hill McLaughlin ;
 Constance McLaughlin Green (1897-1975), historienne américaine ;
  (1930-1991), actrice américaine ;
 Frances McLaughlin-Gill (1919-2014), photographe américaine ;
 Frank McLaughlin (né en 1960), skipper canadien ;
 Frederic McLaughlin (1877 - 1944), fondateur et premier président des Black Hawks de Chicago dans la Ligue nationale de hockey ;
 Jake McLaughlin (né en 1982), acteur américain ;
 James A. McLaughlin, écrivain américain, auteur de roman policier ;
 James McLaughlin, réalisateur américain ;
 James McLaughlin (né en 1990), coureur cycliste britannique ;
 Jeffrey McLaughlin (né en 1965), rameur d'aviron américain ;
 Jim McLaughlin (né en 1940), footballeur et entraîneur nord-irlandais ;
  :
 John McLaughlin (né en 1927), animateur de télévision et commentateur politique américain ;
 John McLaughlin (né en 1942), guitariste anglais de jazz fusion ;
 John J. McLaughlin, scénariste américain ;
 Jon McLaughlin (né en 1982), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Jon McLaughlin (né en 1987), footballeur écossais ;
 Jordan McLaughlin (né en 1996), joueur américain de basket-ball ;
 Joyce McLaughlin (1937-2017), mathématicienne américaine ;
 Katie McLaughlin (née en 1997), nageuse américaine ;

 Laura Elizabeth Hill McLaughlin (1893-1991), informaticienne, instructrice et astronome américaine ;
 Ronan McLaughlin (né en 1987), coureur cycliste irlandais ;
 Ryan McLaughlin (né en 1994), footballeur nord-irlandais, frère de Conor ;
 Samuel McLaughlin (1871-1972), industriel canadien ;
 Scott McLaughlin (né en 1993), pilote automobile néo-zélandais ;
 Stephen McLaughlin (né en 1990), footballeur irlandais ;
 Sydney McLaughlin (née en 1999), athlète américaine.

Marques 

 McLaughlin était un constructeur automobile canadien

Toponyme 
 McLaughlin, une municipalité du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 McLaughlin, un hameau (hamlet) du Comté de Vermilion River, situé dans la province canadienne d'Alberta.

Divers 
 (2024) McLaughlin, un astéroïde ;
 Effet Rossiter-McLaughlin, phénomène spectroscopique ;
 Graphe de McLaughlin, un graphe régulier ;
 Médaille McLaughlin, distinction canadienne en sciences médicales ;
 Robert McLaughlin Gallery, galerie publique à Oshawa en Ontario.

Voir aussi 
 Mont McLoughlin
 Laughlin

Patronyme irlandais